Aleksander Karpovcev (), ruski hokejist, * 7. april 1970, Moskva, Rusija, † 7. september 2011, blizu Jaroslavlja, Rusija.

Karpovcev je v sovjetski ligi začel kariero pri klubu Dinamo Moskva, v drugem delu kariere pa je igral tudi v ligi NHL za klube New York Rangers, Toronto Maple Leafs, Chicago Blackhawks, New York Islanders in Florida Panthers. V sezoni 1993/94 je z New York Rangersi osvojil Stanleyev pokal, skupaj z Aleksejem Kovalevom, Sergejom Zubovom in Sergejom Nemčinovim mu je to uspelo kot prvemu ruskemu hokejisti. Za rusko reprezentanco je nastopil na dveh Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil po eno zlato in bronasto medaljo.

Umrl je 7. septembra 2011 v letalski nesreči, ko je s člani hokejskega kluba Lokomotiva Jaroslavelj, kjer je deloval kot pomočnik trenerja, potoval v Minsk na prvo tekmo sezone 2011/12 v ligi KHL.

Pregled kariere 

|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 88
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 35
| 1
| 1
| 2
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 40
| 0
| 5
| 5
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 91/92
|
| 28
| 3
| 2
| 5
|
| 22
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 92/93
|
| 36
| 3
| 11
| 14
|
| 100
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 0
| 1
| 1
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 93/94
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 93/94
|
| 67
| 3
| 15
| 18
| +12
| 58
|
| 17
| 0
| 4
| 4
| -6
| 12
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 94/95
|
| 13
| 0
| 2
| 2
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 94/95
|
| 47
| 4
| 8
| 12
| -4
| 30
|
| 8
| 1
| 0
| 1
| -1
| 0
|-
| New York Rangers
| NHL
| 95/96
|
| 40
| 2
| 16
| 18
| +12
| 26
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -2
| 4
|-
| Rusija
| Svetovni pokal
| 96
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 96/97
|
| 77
| 9
| 29
| 38
| +1
| 59
|
| 13
| 1
| 3
| 4
| +2
| 20
|-
| New York Rangers
| NHL
| 97/98
|
| 47
| 3
| 7
| 10
| -1
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 98/99
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 98/99
|
| 56
| 2
| 25
| 27
| +38
| 52
|
| 14
| 1
| 3
| 4
| -7
| 12
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 99/00
|
| 69
| 3
| 14
| 17
| +9
| 54
|
| 11
| 0
| 3
| 3
| +4
| 4
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 00/01
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 00/01
|
| 53
| 2
| 13
| 15
| -4
| 39
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 01/02
|
| 65
| 1
| 9
| 10
| +10
| 40
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| -1
| 0
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 02/03
|
| 40
| 4
| 10
| 14
| -8
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 03/04
|
| 24
| 0
| 7
| 7
| -17
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 03/04
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sibir Novosibirsk
| Ruska liga
| 04/05
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -3
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska 2. liga
| 04/05
|
| 2
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 04/05
|
| 33
| 2
| 5
| 7
| -2
| 45
|
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| 0
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 05/06
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sibir Novosibirsk
| Ruska liga
| 05/06
|
| 18
| 2
| 1
| 3
| -1
| 39
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 4
|-
| Sibir Novosibirsk
| Ruska liga
| 06/07
|
| 39
| 5
| 12
| 17
| +5
| 90
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| -4
| 8
|-
| Sibir Novosibirsk
| Ruska liga
| 07/08
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| -3
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska 2. liga
| 07/08
|
| 2
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 07/08
|
| 8
| 1
| 0
| 1
| -1
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 901
| bgcolor="#7FFF00" | 53
| bgcolor="#7FFF00" | 206
| bgcolor="#7FFF00" | 259
| bgcolor="#7FFF00" | +42
| bgcolor="#7FFF00" | 861
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 107
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | -16
| bgcolor="#7FFF00" | 68
|}

Sklici in opombe

Glej tudi 
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Ruski hokejski branilci
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Quebec Nordiques)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti New York Islanders
Hokejisti Sibir Novosibirsk
Hokejisti Lokomotiva Jaroslavelj
Hokejisti Florida Panthers
Hokejisti Avangard Omsk
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Umrli v letalskih nesrečah